A Safe Investment – cortometraggio del 1915 diretto da Sidney Drew
A Safe Investment – cortometraggio del 1915 diretto da Arthur D. Hotaling